Le terme de Grands Lacs (ou région des Grands Lacs) désigne surtout deux espaces importants :

 les cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord, situés entre les États-Unis et le Canada ;
 les sept Grands Lacs d'Afrique de l'Est, situés entre neuf pays du sud de la vallée du Grand Rift ;
 l'expression d'Afrique des Grands Lacs est parfois employée pour désigner un espace géopolitique comprenant quatre pays riverains de ces grands lacs africains : le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda ;
 Le  bassin des Grands Lacs, et son écorégion steppique partagée entre la Mongolie et la Russie.

L'expression « grands lacs » étant très subjective en fonction des références, elle s'applique parfois à d'autres régions constituées de lacs et étangs dont les dimensions sont plus modestes que les deux systèmes cités ci-dessus :
 les grands lacs landais, dans le sud-ouest de la France, qui ont notamment donné leur nom à une structure intercommunale de la région, la communauté de communes des Grands Lacs ;
 les six grands lacs du Morvan, dans le massif du Morvan en Bourgogne, qui ont donné leur nom à une structure intercommunale : la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan ;
 les Grands lacs de Seine, établissement public territorial de bassin, dans le bassin parisien ;
 le Conseil des Grands Lacs, zone d'administration locale du sud-est de l'Australie.

Voir aussi